El término Juto puede referirse a:
 Juto, un dialecto del idioma danés;
 Juto, un pueblo germánico originario de la península de Jutlandia;
 Juto, un personaje de la mitología griega.